Бородієвич — українське прізвище.

Персоналії 
 Бородієвич Остап — сотник УГА, Ветеринарний референт Державного секретаріату військових справ.
 Бородієвич Євген — сотник УГА, командир саперної сотні, письменник і перекладач.

Українські прізвища